Роман Мамаев:
 Мамаев, Роман Геннадиевич (род. 1972) — российский аккордеонист.
 Мамаев, Роман Михайлович (1903—1980) — депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 3-го созыва.